Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolívar Open Pereira 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Carlos Salamanca che ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 5–7, 6–2, 6–1.

Teste di serie

 Santiago Giraldo (semifinali)
 Alejandro Falla (Secondo turno, ritiro a causa di un infortunio al ginocchio)
 Rubén Ramírez Hidalgo (finale)
 Martín Alund (semifinali)

  Víctor Estrella (primo turno)
  Guido Pella (secondo turno)
  Carlos Salamanca (Campione)
  Eduardo Struvay (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla schiena)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2012